Treat Conrad Huey e Dominic Inglot eram os atuais campeões, mas perderam nas semifinais para Julien Benneteau e Nenad Zimonjić. Benneteau e Zimonjić conquistaram o título, derrotando Mardy Fish e Radek Štěpánek na final por 7–6(7–5), 7–5.

Cabeças de chave

  Alexander Peya /  Bruno Soares (Primeira rodada)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Primeira rodada)

<li>  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Primeira rodada)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D